Prvu hrvatsku kuglačku ligu za žene za sezonu 2004./05. je treći put zaredom osvojila ekipa "Podravka" iz Koprivnice.

Prva liga 

 Izvori:  
 kuglacki-savez-os.hr, 1. HL žene 2004./05.  
 kuglacki-savez-os.hr, 18. kolo  
 zg-kuglanje.hr, 1. HKL žene 2004./05.  
 zg-kuglanje.hr, rezultati

Druga liga

Centar 

 Izvori:  
 zg-kuglanje.hr, 2. HKLC - žene  
 zg-kuglanje.hr, ljestvica

Istok 

 Izvori:  
 kuglacki-savez-os.hr  
 "Virovitički list"

Ostale lige

Povezani članci 
 Prva hrvatska kuglačka liga za žene

Vanjske poveznice

Izvori 
 
 kuglacki-savez-os.hr, Prva liga za žene 2004./05., pistupljeno 7. veljače 2014.
  

2004-05